Campanica puede referirse a:
El nombre común de la planta Convolvulus althaeoides.
El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.